Great Fish River, a Sud-àfrica
 Fish River (Namibia) a Namíbia

 Fish River (Gunning), un riu prop de Gunning, New South Wales

 Fish River (Alabama)
 Fish River (Alaska)
 Fish River (Maine),
 Fish River chain of lakes, a Maine

 Fish River Canyon